Severianus ist der Name von

 Flavius Severianus († 313), Sohn des römischen Kaisers Flavius Severus
 (Marcius?) Severianus, römischer Statthalter in Makedonien und Mösien im 3. Jahrhundert, siehe Severianus (Statthalter)
 Marcus Sedatius Severianus, römischer Suffektkonsul 153
 Severianus Gabalensis (4./5. Jahrhundert), oströmischer Bischof von Gabala in Syrien, siehe Severian von Gabala
 Sextus Cocceius Severianus Honorinus, römischer Suffektkonsul 147

Siehe auch:
 Severinus